Steward kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Newton Steward
 Joshua William Steward

Robotskapade auktorsförkortningar